Calleary ist der Familienname von:

 Dara Calleary (* 1973), irischer Politiker
 Phelim Calleary (1895–1974), irischer Politiker
 Seán Calleary (* 1931), irischer Politiker

Siehe auch:
 Callery